Александр Иванович Сиротенко (; 1897—1975) — советский и украинский художник.

Биография 

Родился 10 июня (22 июня по новому стилю) 1897 года в селе Ворожба Российской империи, ныне город в Белопольском районе Сумской области Украины.

Детство и юность провел в Конотопе, где жили его родственники по отцовской линии. В это время учился рисованию у .

В 1913 году поступил в Киевское художественное училище, которое окончил в 1918 году. В числе его преподавателей были Г. Крушевский, И. Струнников, Г. Дядченко, Ф. Красицкий. В 1921—1927 годах Сиротенко продолжил своё образование в Киевском художественном институте снова у Фёдора Кричевского.

В 1928—1929 годах был членом Ассоциации художников Червоной Украины (АХЧУ), в 1929—1931 годах — членом . С 1931 года Александр Иванович — аспирант Харьковского полиграфического института, с 1932 года — ассистент Харьковского художественного института (ныне Харьковская государственная академия дизайна и искусств). С 1934 года работал преподавателем в Киевском художественном институте (здесь в 1947 году получил звание профессора). В числе его учеников — живописцы А. Лопухов, В. Одайник, Т. Голембиевская, В. Рыжих, В. Гурин и многие другие. В 1949 году стал членом КПСС.

В годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1942 год, принимал участие в боевых действиях. Затем в 1942-1944 годах находился в эвакуации в Самарканде (Узбекская ССР), где преподавал студентам Украинского отделения при Московском художественном институте. В Самарканде создал цикл живописных произведений и рисунков, посвященных городу и его жителям. После освобождения Украины, вернулся в Киев, где жил и работал до конца жизни.

Был награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовое отличие».

Умер 16 октября 1975 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Его дочь Надежда Сиротенко (1920—2005) стала также известной украинской художницей.

Литература 
 Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя ; Львів ; Київ : Глобус, 1955—2003. 
Олександр Сиротенко. Живопис. Графіка. Каталог виставки. - К., 1988.
Три покоління. Альбом. Київ, 2007.
Художники України. Енціклопедичний довідник. Вип. І. - Київ: Інститут проблем сучасного мистецтва, 2006. - С. 504.
Спецфонд 1937 - 1939 з колекції НХМУ / Авт.-упор. Ю. Литвинець. - Київ.: Фенікс, 2016. - С. 195-197 (іл. 184, 185, 186), 318-319.

Примечания

Ссылки 
 Сиротенко Александр Иванович  
 [leksika.com.ua/11590701/ure/sirotenko СИРОТЕНКО Олександр Іванович] 

Художники СССР
Художники XX века
Похороненные на Байковом кладбище
Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны